Burji kan syfta på:

 Burji (folk) – afroasiatisk folkgrupp i Kenya
 Burji (språk) – ett språk
 Burji, Etiopien – liyu woreda (ett speciellt distrikt)
 Burjidynastin